Le terme bouddha peut renvoyer :

 Bouddhisme
 Au fondateur historique, Gautama Bouddha
 Au concept même de Bouddha
 Est parfois nommé «Little Buddha» Ram Bahadur Bomjon

 Art bouddhique
 Art bouddhique ancien
 Bouddha couché du Wat Pho
 Bouddhas de Bâmiyân
 Bouddha d'émeraude
 Bouddha d'or

 Art bouddhique moderne
 Au film Little Buddha
 Au manga La vie de Bouddha

 Divers
 À la compagnie aérienne Buddha Air
 À la bande dessinée Le prisonnier du Bouddha
 Au plat végétarien le délice de Bouddha
 Musique
 Bouddha, une chanson de Véronique Sanson, sortie sur son album Le Maudit en 1974.